Estat de Kogi, estat federat de Nigèria.
 Kogis, poble de la Sierra Nevada de Santa Marta a Colòmbia
 Kogi (llengua), llengua chibcha dels kogis